Гаплогруппа C:
 Гаплогруппа C (Y-ДНК)
 Гаплогруппа C (мтДНК)